La vieillesse est l'âge ultime de l'être humain, qui succède à l'âge mûr.
 Vieillesse est une nouvelle d'Anton Tchekhov publiée en 1885.
 La Vieillesse est un essai de Simone de Beauvoir publié en 1970.